

Geografia
Colombia
 Coello – comune del dipartimento di Tolima
 Coello – fiume del dipartimento di Tolima

Stati Uniti d'America
 Coello, nome alternativo di North City – villaggio dell'Illinois

Persone
 Alonso Sánchez Coello (1531 circa-1588) – pittore spagnolo
 Antón Riveiro Coello (1964) – scrittore spagnolo di lingua gallega
 Antonia Coello Novello (1944) – politica e medico statunitense, di origini portoricane
 Claudio Coello (1642-1693) – pittore spagnolo
 Diego Dávila Coello y Pacheco, primo marchese di Navamorcuende (1621 circa-1680 circa),  soldato ed amministratore coloniale spagnolo
 Juana Coello (1548-1615) – personaggio storico spagnolo
 Víctor Coello (1974) – calciatore honduregno